IRW est un sigle qui peut désigner :
 Islamic Relief Worldwide, une ONG fondée en 1984 par des musulmans choqués par la famine en Afrique ;
 interrégionale wallonne.